Il singolare del torneo di tennis Summer Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julija Putinceva che ha battuto in finale Veronika Kapšaj 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Aleksandra Krunić (quarti di finale)
 Valerija Solov'ëva (primo turno)
 Tadeja Majerič (quarti di finale)
 Yuliya Kalabina (primo turno)

 Nadejda Guskova (semifinali)
 Justyna Jegiołka (quarti di finale)
 Victoria Larrière (primo turno)
 Dar'ja Gavrilova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Summer Cup 2011